Charles Vane-Tempest-Stewart ist der Name folgender Personen:

* Charles Vane-Tempest-Stewart, 6. Marquess of Londonderry (1852–1915), britischer Politiker (Conservative Party)
 Charles Vane-Tempest-Stewart, 7. Marquess of Londonderry (1878–1949), anglo-irischer und britischer Politiker  (Conservative Party)